AMD-V – technologia wprowadzona w procesorach firmy AMD, wspomagająca sprzętowo zarządzanie zasobami maszyn wirtualnych
 Chrysler Pacifica – samochód osobowy
 Pacifica – miasto w Stanach Zjednoczonych w Kalifornii